Joll ist der Familienname folgender Personen:

 Ernst-Aleksander Joll (1902–1935), estnischer Fußballspieler und Journalist
 James Joll (1918–1994), britischer Historiker
 Phillip Joll (geb. 1954), britischer Opernsänger (Bariton)